Dies ist die Liste der Sieger des Nationenpreises am CSIO Schweiz. Die Liste führt die jeweiligen Siegernationen sowie die Rangierung der Schweizer Equipe im jeweiligen Jahr auf.

Der Nationenpreis wird seit 1927 in der Schweiz ausgetragen, zunächst in Genf und Luzern. 1978 fand der Nationenpreis erstmals in St. Gallen statt, im Espenmoos. 1985 wurde das Stadion Gründenmoos zum Reitsportstadion von St. Gallen. Zwischen 1978 und 2006 fand der Wettkampf abwechselnd in St. Gallen und Luzern statt, seit 2007 ausschliesslich in St. Gallen.

Siehe auch 
 Liste der Sieger des Grossen Preises der Schweiz
 Liste der Sieger im Springreiten beim CHIO Aachen

Weblinks 
 Website des CSIO Schweiz St. Gallen

Nationenpreis Schweiz
CSIO Schweiz